Ali oder ALI steht für:
 Ali, männlicher Vorname arabischer Herkunft
 Ali (Familienname), der Familienname Ali
 ʿAlī ibn Abī Tālib, ist für die sunnitischen Muslime der vierte und letzte der Rechtgeleiteten Kalifen und für schiitische Muslime jedweder Richtung der erste Imam
 Alì (Sizilien), eine Stadt in der Metropolitanstadt Messina auf Sizilien
 Ali, okzitanischer Name von Ally (Cantal)
 Ali (Film), ein biographischer Spielfilm über Muhammad Ali
 Ālǐ Dìqū (), chinesisch für den Regierungsbezirk Ngari in Tibet, siehe Ngari
 Ali (Riese), ein Riese in der nordisch-germanischen Mythologie
 Ali (Sprache), eine ubangische Sprache in Zentralafrika
 Ali Enterprises, pakistanisches Textilunternehmen

ALI, ALi bzw. Ali als Abkürzung bezeichnet:
 Acute Lung Injury, akute Lungenschädigung
 Aktualitätenlichtspiele (ALI)
 ALi, Tochterfirma des taiwanischen IT-Konglomerats Pan-Acer-Group
 American Law Institute, US-amerikanisches rechtswissenschaftliches Institut
 Autofahrer-Leit- und Informationssystem, ein frühes Kraftfahrzeug-Navigationssystem
 Avio Linee Italiane, eine ehemalige italienische Fluggesellschaft
 WinAli, ein Emulator für Assembler-Programmierung

Siehe auch:
 Ali (Rapper)
 Ali Chuk
 Ali Molina
 Alie
 Aly
 Alli

ALI